Magyar Kurír, 1786-tól 1834-ig Bécsben szerkesztett hírlap
 Magyar kurír (1899), 1899-ben megjelent, Budapesten szerkesztett társadalmi, közgazdasági, tudakozódási és hirdetési közlöny 
 Magyar kurír (1901), 1901-ben Budapesten szerkesztett egyetlen számban megjelent, vidéki hírlapoknak szánt hivatalos értesítő
 Magyar Kurír, 1911-től Budapesten szerkesztett megjelenő katolikus újság, 2008-tól csak online felületen jelenik meg
 Magyar kurír, Pozsonyban szerkesztett szlovákiai magyar újság (1924–1925)
 Magyar Kurír (1931) Bukaresten megjelent újság
 Magyar kurír, Nagyváradon szerkesztett romániai magyar napilap (193?-1933)
 Magyar kurír, Münchenben szerkesztett nyugatra menekült magyarok tájékoztatója (1956–1957)

 Bukaresti Magyar Kurír (1931–1932)

Jegyzetek